Томас Фоконберг (; 20 июля 1345 — 9 сентября 1407) — английский аристократ, 5-й барон Фоконберг с 1362 года. Участник Столетней войны. Перешёл на сторону Франции, попал в плен к англичанам и провёл больше десяти лет в заключении, где был признан психически невменяемым. Получив свободу, примкнул в 1405 году к восстанию Перси. После поражения сохранил жизнь и даже смог восстановить контроль над родовыми владениями.

Биография 
Томас Фоконберг был сыном Уолтера, 4-го барона Фоконберга, и его жены Мод Патешаль. Его семья владела обширными землями в Йоркшире на севере Англии, к которым со временем прибавились поместья в Нортумберленде, Нортгемптоншире, Бедфордшире, Линкольншире, Саффолке и Кенте. С 1295 года короли регулярно вызывали Фоконбергов в парламент в качестве лордов (первым лордом из этого семейства был Уолтер, прапрадед Томаса).

Известно, что Томас Фоконберг родился 20 июля 1345 года в Аплитеме в Северном Райдинге Йоркшира. До 28 сентября 1359 года он потерял мать, а в 1362 году — отца, от которого получил все его земли и титул. К сентябрю 1366 года Томас был признан совершеннолетним и вступил в свои права, а в конце того же года отправился на континент. Цели его путешествия неизвестны; возможно, барон нёс службу королю в Южной Франции. В Англию Фоконберг не возвращался по крайней мере до зимы 1369/70 года, а летом 1376 года он снова был на континенте, где возобновилась Столетняя война. Томас перешёл на сторону противника, из-за чего уже в июле 1377 года все его владения были конфискованы, а к следующему лету он был схвачен (либо сдался сам, либо попал в плен в бою). Какое-то время барона содержали в Тауэре (согласно сохранившемуся распоряжению, «с честью и под надёжной охраной»), а в ноябре 1378 года его перевезли в Глостерский замок. Там Фоконберг провёл более 10 лет, признанный психически невменяемым и забытый властью. В марте 1390 года король Ричард II подписал формальное разрешение освободить узника и передать его под опеку тестя и Уильяма Хилтона, а 1 декабря того же года разрешил забрать Томаса его брату и кузену — Роджеру и Томасу Фоконбергам соответственно, но оба эти решения не вступили в силу. Наконец, 27 ноября 1391 года была сформирована третья группа опекунов во главе с Генри Перси, 1-м графом Нортумберлендом. Предположительно после этого Томас получил свободу и смог вернуться домой.

В последующие годы Фоконберг продолжал страдать душевной болезнью, но, по данным одного из источников, у него бывали просветления. Он оказался под влиянием семейства Перси — самого могущественного на севере. Сын 1-го графа Нортумберленда Генри Хотспур в 1403 году поднял мятеж против короны и был разбит; отец его не поддержал, но король Генрих IV тем не менее постарался ограничить влияние графа. В частности, 17 августа 1403 года он назначил новыми опекунами Фоконберга своих доверенных лиц, Роберта и Джона Коньерсов. Однако следствием такой политики стали укрепление союза Фоконбергов и Перси и новое восстание, начавшееся в 1405 году. Томас примкнул к Ричарду Скрупу, архиепископу Йоркскому, и Томасу Моубрею, 4-му графу Норфолк, собравшим армию в Шиптон-Муре, недалеко от Йорка, а его сын Джон начал собирать людей в Кливленде. Восстание было быстро разгромлено: Нортумберленд бежал в Шотландию, кливлендские мятежники разбежались без боя, Скруп и Моубрей были схвачены и обезглавлены за измену. Джона Фоконберга тоже казнили, а Томас избежал осуждения и смерти — видимо, из-за своего психического состояния. Владения барона 9 августа 1405 года были переданы его второму тестю сэру Томасу Брумфлиту и сэру Роберту Хилтону. В декабре 1406 года, Фоконберг, по-видимому, смог убедить суд в том, что он в здравом уме, и восстановил контроль над поместьями. 9 сентября 1407 года он умер.

Семья 
Томас Фоконберг был дважды женат. Первая супруга, Констанция де Фелтон (брак был заключён до 17 ноября 1366 года), родила ему сына Джона. После её смерти в 1402 году барон женился на Джоан Брумфлит, дочери сэра Томаса Брумфлита и Маргарет Сент-Джон, родившей дочь по имени Джоан (1406—1490), жену Уильяма Невилла, 1-го графа Кента. Джон был казнён в 1405 году и детей не оставил. После смерти Томаса его титул отошёл к короне, но позже был восстановлен для зятя последнего барона.. Джоан считается 6-й баронессой Фоконберг в своём праве.

Вдова Томаса умерла 4 марта 1409 года.

Родословная 

</center>

Примечания

Литература 
 

Бароны Фоконберг
Бароны Англии XIV века
Бароны Англии XV века
Военные деятели Столетней войны
Томас Фоконберг, 5-й барон Фоконберг